Джефферсонвилл () — название нескольких населённых пунктов в США:

Населённые пункты США 
  — деревня в Вермонте.
  — город в Джорджии.
  — деревня в Иллинойсе.
  — город в Индиане.
  — город в Кентукки.
  — деревня в штате Нью-Йорк.
  — деревня в Огайо.

См. также 
 Джефферсон
 
 Джефферсон-Сити